Wessler ist Familienname folgender Personen:
 Charles B. Wessler, US-amerikanischer Filmproduzent
 Hartmut Wessler (* 1965), deutscher Medienwissenschaftler